Першотравневое () — село, относится к Одесский район (Одесская область) Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3689 человек.  По данным Визирского сельсовета населения составляет 4006 человек.Почтовый индекс — 67541. Телефонный код — 4855. Занимает площадь 2,54 км². Код КОАТУУ — 5122784201.

История 
 В 1945 году Указом ПВС УССР посёлок совхоза имени Первого Мая переименован в Першотравневое.

Происхождение названия 
Совхоз, а затем посёлок был назван в честь праздника весны и труда Первомая, отмечаемого в различных странах 1 мая; в СССР он назывался Международным днём солидарности трудящихся.

На территории Украиской ССР имелись 50 населённых населённых пунктов с названием Першотравневое и 27 — с названием Первомайское.

Местный совет 
67541, Одесская обл., Лиманский р-н, с. Першотравневое, ул. Мира, 4

Ссылки 
 Першотравневое на сайте Верховной рады Украины

Примечания 
https://vyzyrska-gromada.gov.ua/ 

Населённые пункты Лиманского района (Одесская область)